XPR steht für:
 Pine Ridge Airport (IATA-Code), Flughafen von Pine Ridge (South Dakota), South Dakota
 Bahnhof Rzepin (DS100-Code), Bahnhof in der Woiwodschaft Lebus, Polen

xpr steht für:
 Parthische Sprache (ISO-639-3-Code), ausgestorbene mitteliranische Sprache Parthiens

Abkürzung